{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (84301) - || 2002 TA39 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84302) - || 2002 TB39 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84303) - || 2002 TX39 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84304) - || 2002 TB40 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84305) - || 2002 TH40 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84306) - || 2002 TT40 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84307) - || 2002 TU40 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84308) - || 2002 TV40 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84309) - || 2002 TW40 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84310) - || 2002 TD41 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84311) - || 2002 TE41 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84312) - || 2002 TH41 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84313) - || 2002 TP41 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84314) - || 2002 TQ41 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84315) - || 2002 TU41 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84316) - || 2002 TP43 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84317) - || 2002 TZ44 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84318) - || 2002 TN45 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84319) - || 2002 TX45 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84320) - || 2002 TU46 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84321) - || 2002 TB47 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84322) - || 2002 TZ47 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84323) - || 2002 TA48 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84324) - || 2002 TE48 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84325) - || 2002 TC49 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84326) - || 2002 TZ49 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84327) - || 2002 TT50 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84328) - || 2002 TM51 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84329) - || 2002 TU51 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84330) - || 2002 TA52 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84331) - || 2002 TB53 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84332) - || 2002 TC53 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84333) - || 2002 TF53 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84334) - || 2002 TP53 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84335) - || 2002 TR53 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84336) - || 2002 TT53 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84337) - || 2002 TB54 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84338) - || 2002 TO57 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84339) Francescaballi || 2002 TR57 || 2 oktober 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (84340) Jos || 2002 TO58 || 2 oktober 2002 || Needville || Needville
|-
| (84341) - || 2002 TG64 || 4 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84342) Rubensdeazevedo || 2002 TP64 || 5 oktober 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (84343) - || 2002 TF65 || 4 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84344) - || 2002 TM65 || 5 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84345) - || 2002 TO71 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84346) - || 2002 TQ71 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84347) - || 2002 TC72 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84348) - || 2002 TQ72 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84349) - || 2002 TF76 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84350) - || 2002 TA77 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84351) - || 2002 TE77 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84352) - || 2002 TW78 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84353) - || 2002 TU79 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84354) - || 2002 TE80 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84355) - || 2002 TY80 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84356) - || 2002 TG82 || 1 oktober 2002 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (84357) - || 2002 TH82 || 1 oktober 2002 || Črni Vrh | Črni Vrh
|-
| (84358) - || 2002 TC83 || 2 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84359) - || 2002 TQ83 || 2 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84360) - || 2002 TW83 || 2 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84361) - || 2002 TE84 || 2 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84362) - || 2002 TQ90 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84363) - || 2002 TO95 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84364) - || 2002 TN97 || 2 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84365) - || 2002 TC112 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84366) - || 2002 TD112 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84367) - || 2002 TL114 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84368) - || 2002 TE116 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84369) - || 2002 TU120 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84370) - || 2002 TW121 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84371) - || 2002 TY128 || 4 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84372) - || 2002 TK129 || 4 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84373) - || 2002 TR129 || 4 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84374) - || 2002 TB132 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84375) - || 2002 TL135 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84376) - || 2002 TO135 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84377) - || 2002 TF136 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84378) - || 2002 TX137 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84379) - || 2002 TB138 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84380) - || 2002 TJ138 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84381) - || 2002 TJ139 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84382) - || 2002 TY139 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84383) - || 2002 TX142 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84384) - || 2002 TK143 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84385) - || 2002 TB144 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84386) - || 2002 TD144 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84387) - || 2002 TA158 || 5 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84388) - || 2002 TD158 || 5 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84389) - || 2002 TO160 || 5 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84390) - || 2002 TK161 || 5 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84391) - || 2002 TS161 || 5 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84392) - || 2002 TV161 || 5 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84393) - || 2002 TO162 || 5 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84394) - || 2002 TD174 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84395) - || 2002 TL176 || 5 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84396) - || 2002 TM176 || 5 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84397) - || 2002 TP178 || 12 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84398) - || 2002 TC179 || 13 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84399) - || 2002 TV179 || 14 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84400) - || 2002 TX179 || 14 oktober 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten